Трино́га — те ж саме, що й триніжок, підставка на трьох ніжках
 Станок-тринога — тип збройного станка

 Тринога Дмитро Іванович (* 1976) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тринога Микола Євгенович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.